Lake Margaret (engl. für „Margarethensee“) der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Margaret (Tasmanien), Stausee in Tasmanien

in Kanada:
 Lake Margaret (Alberta)
 Lake Margaret (Neufundland und Labrador)
 Lake Margaret (Ontario)

in Neuseeland:
 Lake Margaret (West Coast)

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Margaret (El Dorado County, Kalifornien)
 Lake Margaret (Shasta County, Kalifornien)
 Lake Margaret (Michigan)
 Lake Margaret (North Dakota)
 Lake Margaret (Ohio)
 Lake Margaret (Washington)

Siehe auch:
 Margaret Lake